Saxo peut désigner :
Saxo, un film français réalisé par Ariel Zeitoun en 1987 ;
la Saxo, une bière de la brasserie Caracole ;
Saxo Bank ;
la Citroën Saxo, un modèle d'automobile ;
le saxophone, un instrument de musique.

Abréviation